Khumalo puede referirse a:

Alf Khumalo, fotógrafo sudafricano.
Bakithi Khumalo, músico sudafricano.
Bongani Khumalo, futbolista suazi.
Doctor Khumalo, futbolista sudafricano.
Kelly Khumalo, actriz sudafricana.
Khumalo, clan sudafricano.
Leleti Khumalo, actriz sudafricana.
Lobengula Kumalo, último rey del pueblo matabele.
Marwick Khumalo, político suazi.
Moses Khumalo, músico sudafricano.
Nomalanga Khumalo, político zimbabuense.
Sibongile Khumalo, cantante sudafricana.
Thabiso Khumalo, futbolista sudafricano.
Walter Khumalo, futbolista sudafricano.